Pedro Muñoz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pedro Muñoz (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Pedro Muñoz (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar